Филип II може да се отнася за:

 Филип II (Македония) (382 пр.н.е.–336 пр.н.е.), цар на Македония;
 Филип II Филоромей, владетел от династията на Селевкидите;
 Филип II (Римска империя) (238 – 249), съимператор на Рим;
 Филип II (Франция) (1165 – 1223), крал на Франция;
 Филип V (Франция) (1293 – 1322), крал на Навара под името Филип II;
 Филип II (Таранто) (1329 – 1374), принц на Таранто и на Румъния;
 Филип II (Бургундия) (1342 – 1404), херцог на Бургундия;
 Филип II (Невер) (1389 – 1414), граф на Невер;
 Филип II (Испания) (1526 – 1598), крал на Испания;
 Филип III (Испания) (1598 – 1621), крал на Португалия под името Филип II;
 Филип II Савойски, херцог на Савоя;
 Филип II (Баден-Баден);
 Филип II (Насау-Саарбрюкен);
 Филип II фон Ханау-Лихтенберг;
 Филип II фон Брауншвайг-Грубенхаген;
 Филип Лудвиг II фон Ханау-Мюнценберг;
 Филип II фон Валдек.
 Филип II Савойски-Ахая – претендент за синьорията на Пиемонт.